Neith – bogini w mitologii egipskiej
 Neith – polska grupa rockowa